Unterreit ist der Name folgender Orte:

 Unterreit, Gemeinde im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Unterreit (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil von Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Unterreit (Moosburg an der Isar), Ortsteil von Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Unterreit (Vilshofen), Ortsteil von Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Unterreith